Il Politecnico, "Repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e coltura sociale" fondato a Milano nel 1839 da Carlo Cattaneo.
 Il Politecnico, rivista di cultura contemporanea fondata a Milano nel 1945 e diretta da Elio Vittorini.

Pagine correlate
Politecnico